Шевче́нковский райо́н — название административных районов в ряде городов и субъектов Украины, присвоенное в память о Тарасе Шевченко (1814—1861).

Городские районы 
 Шевченковский район — район г. Днепра
 Шевченковский район — район Запорожья
 Шевченковский район — район Киева
 Шевченковский район — район Львова
 Шевченковский район — район Полтавы
 Шевченковский район — район Харькова
 Шевченковский район — район Черновец

Сельские районы 
 Шевченковский район — район Гурьевской области Казахской ССР.
 Шевченковский район — район Харьковской области Украины.
 Корсунь-Шевченковский район — район Черкасской области Украины.